Лінчепінг (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Лінчепінг — місто у Швеції, у лені Естерйотланд.